Алексе́й Зеле́нский:
 Зеленский, Алексей Владимирович (род. 1971) — российский саночник, участник двух Олимпийских игр.
 Зеленский, Алексей Евгеньевич (1903—1974) — советский скульптор.